Kopfschild steht für:

 Cephalon (Anatomie), den Kopfteil des Außenskelettes verschiedener Gliederfüßer
 Clypeus, der an die Oberlippe anschließende Teil des Kopfskelettes bei Insekten